Меда́ль за похва́льну слу́жбу (США) ( (MSM) — військова нагорода, федеральна медаль США, призначена для нагородження військовослужбовців збройних сил Сполучених Штатів, які відзначилися видатними досягненнями або бездоганною службою в лавах ЗС США в період з 16 січня 1969 року. Медаль за похвальну службу раніше присуджувалася як нагорода лише для досягнення в мирний час; починаючи з 11 вересня 2001 року, ця нагорода може бути також присуджена як еквівалент медалі Бронзова Зірка за видатні досягнення в ході ведення бойових дій.

Подібна нагорода, відома як Медаль за похвальну службу в Збройних силах, призначена для заохочення військовослужбовців, які відзначилися під час спільної служби під безпосереднім керівництвом Департаменту оборони США.

Посилання 

 US Army Institute of Heraldry: Meritorious Service Medal 
 Государственные награды США
 Награды США
 Silver Star
 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И ВОЕННЫЕ НАГРАДЫ США 
 Наградная система армии США 

Військові нагороди США
Нагороди, засновані 1969
Засновані у США 1969